Hauterive est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Hauteville, ancienne commune française de l'Ain, aujourd'hui intégrée à Hauteville-Lompnes
 Hauteville, commune française de l'Aisne
 Hauteville, commune française des Ardennes
 Hauteville, commune française de la Marne
 Hauteville, commune française du Pas-de-Calais
 Hauteville, commune française de la Savoie
 Hauteville, commune suisse du canton de Fribourg
 La Hauteville, commune française des Yvelines

Autres toponymes 
 Hautteville-Bocage, commune française de la Manche
 Hauteville-Gondon, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Bourg-Saint-Maurice
 Hauteville-la-Guichard, commune française de la Manche
 Hauteville-lès-Dijon, commune française de la Côte-d'Or
 Hauteville-Lompnes, commune française de l'Ain
 Hauteville-sur-Fier, commune française de la Haute-Savoie
 Hauteville-sur-Mer, commune française de la Manche

Architecture 
 
 Hauteville, château de la commune suisse de Saint-Légier-La Chiésaz
 Ancien manoir de Hauteville, à Rouen, devenu manoir de Saint-Yon en 1604
 Fort d'Hauteville
 Hauteville House est une maison, actuellement musée Victor Hugo, située au 38 rue Hauteville à Saint-Pierre-Port à Guernesey.

Patronyme 

 Constance de Hauteville, (1154-1198), reine de Germanie, impératrice du Saint-Empire et reine de Sicile ;
 Drogon de Hauteville (1100-1051), mercenaire normand ;
 Guillaume de Hauteville (1027-1080), noble normand ;
 Roger Marie Antoine Benoît, comte d'Hauteville (1895-1970), général de division français.
 
 Les Hauteville sont aussi une Maison ayant fait la conquête du sud de l'Italie et de la Sicile au .
 Famille de Hauteville, originaire du comté de Genève ()

Odonyme 
 Rue d'Hauterive
 Cité d'Hauterive

Divers 
 Canton d'Hauteville-Lompnes
 
 Plateau d'Hauteville et d'Ahuy

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France